Kronos — многозначный термин.
 Kronos — семейство советских процессоров 1980-х годов.
 Kronos — музыкальная рабочая станция фирмы Korg.
 KRONOS — операционная система для мейнфреймов корпорации CDC.
  — французская дэт-метал-группа.
  — бельгийская частная автогоночная команда.

См. также 
 Кронос (значения)